Osoby o tym nazwisku:
 Natalia Gherman − mołdawska polityk
 Oliviu Gherman − rumuński polityk, fizyk i matematyk
 Simona Gherman − rumuńska szpadzistka